Cch’ je čínské jméno, které může označovat:

 Cch’ (písně) –  žánr čínských lyrických písní;
 Cch’ (Che-pej) – okres v městské prefektuře Chan-tan v provincii Che-pej.